Txiki, que significa 'Pequeño' en euskera, hace referencia a varios artículos:

Personas
 Txiki Benegas, José María Benegas (1948-2015) fue un abogado español de origen venezolano, miembro del Partido Socialista de Euskadi.
 Juan Paredes (Txiki) (1954-1975), militante de ETA político militar, durante la dictadura de Francisco Franco en España.
 Txiki Begiristain, Aitor Begiristain (1964), exfutbolista español.

Chiqui

Vasquismos